

Vaisseaux et navires 

Le nom Enterprise — aussi noté Enterprize — a été donné à plusieurs vaisseaux civils et militaires ainsi qu'à des vaisseaux de l'univers de Star Trek.

  est le nom de plusieurs vaisseaux spatiaux de l'univers de fiction de Star Trek, mais également le premier nom de la série Star Trek: Enterprise.
  est le nom de plusieurs vaisseaux de la Royal Navy. Plus particulièrement :
 HMS Enterprize est un vaisseau français, L'Entreprise, capturé par les Anglais en 1705 et renommé ainsi.
  est un navire d'exploration de la Royal Navy.
  est le nom de plusieurs vaisseaux de lUnited States Navy.
 Enterprise est une navette spatiale de la NASA.
 Enterprise est le nom d'un voilier Classe J construit en 1930, vainqueur de la Coupe de l'America en 1930 (plans de ). 
 Enterprize (1997) est une goélette australienne, réplique de celle construite en 1829.

Toponymes

Enterprise, une ville située dans l'Alabama ;
 Enterprise, une ville située dans le Kansas ;
 Enterprise, une ville abandonnée située dans le Minnesota ;
 Enterprise, une ville située dans le Mississippi ;
 Enterprise, une ville située dans le Nevada ;
 Enterprise, une census-designated place située en Oklahoma ;
 Enterprise, une ville située dans l’Oregon ;
 Enterprise, une census-designated place située dans l'Utah ;
 Enterprise, une ville située dans l'Utah.

Enterprise, un hameau des Territoires du Nord-Ouest.

Divers 
 L'Enterprise 64/128 est un micro-ordinateur du milieu des années 1980.
 Enterprise est le nom d'un type de manège forain.
 Entreprise est le nom d'un aérostat américain construit en 1858.
 Entreprise est une espèce de pomme.
 Enterprise Rent-A-Car est une société américaine de location de voitures basée à Saint-Louis (Missouri), filiale dEnterprise Holdings, à laquelle appartiennent également — entre autres — les entreprises de location de voiture Alamo Rent-A-Car et National Citer.''